Улица Подво́йского — улица в Невском административном районе Санкт-Петербурга на территории исторического района Весёлый Посёлок. Проходит от Дальневосточного проспекта до улицы Лопатина. Движение двухполосное в обе стороны.

История 
Застройка этой территории жилыми домами началась в 70-е годы XX века. Магистраль получила своё имя в честь революционера Николая Ильича Подвойского.

Улица пересекает реку Оккервиль — через неё перекинут одноимённый с улицей мост.

В 2007 году улица Подвойского была продлена до Дальневосточного проспекта (ранее она оканчивалась на пересечении с улицей Белышева), что связано со строительством ряда гипермаркетов на территории пустыря, который ранее располагался между Дальневосточным проспектом и улицей Белышева.

Достопримечательности 

 Парк Строителей
 Храм святого Первоверховного апостола Петра.
 На здании АТС (которое расположено на перекрёстке с Искровским проспектом) установлена мемориальная доска, на которой указано, когда была проложена улица и в честь кого она названа.
 К нечётной стороне улицы, около пересечения с проспектом Большевиков, примыкает парк имени Есенина.

Транспорт 
По улице Подвойского проходит ряд маршрутов автобуса, в частности 97-й, 164-й и 161-й маршруты и 28-й и 33-й маршруты троллейбуса.

Пересечения 
 улица Лопатина
 проспект Солидарности
 Товарищеский проспект
 проспект Большевиков
 Искровский проспект
 улица Белышева
 Нерчинская улица
 Дальневосточный проспект

Здания и сооружения 

По чётной стороне:
 дом 38 — социально-культурный центр «Буревестник» в Невском районе Петербурга, бывшее здание одноимённого кинотеатра. Основная функция СКЦ «Буревестник» — организация досуга и отдыха для жителей близлежащих районов

Примечания

Литература

Ссылки